Gminy w USA:
 Piatt (ang. Piatt Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Piatt (ang. Piatt County) – w stanie Illinois